Balota, Balotă:
 Mate Balota
 M/T Mate Balota

Vidi također 
 Mate Balota (razdvojba)